Die Saison 2008/09 war die zweite Spielzeit der Eliteserien unter dem Namen AL-Bank Ligaen und damit 24. Austragung der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt fünften Mal in der Vereinsgeschichte SønderjyskE Ishockey. Die Herlev Hornets stiegen in die zweite Spielklasse, die 1. division, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Anschließend wurde eine zweite Saisonphase ausgespielt, in der bis auf den während der Spielzeit finanziell angeschlagenen Totempo HvIK alle Mannschaften teilnahmen. Die Gruppe A hatte mit fünf Mannschaften einen Teilnehmer mehr als die Gruppe B. Alle Mannschaften der Gruppe A sowie die drei bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. In die zweite Saisonphase nahmen die Mannschaften die Hälfte ihrer Hauptrundenpunkte mit.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 
Aufgrund finanzieller Probleme wurde die Mannschaft des Totempo HvIK nach dem sechsten Spieltag der Gruppe A zurückgezogen. Alle Spiele des Teams wurden annulliert.

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Siehe auch 
 Dänischer Eishockeypokal 2008/09

Weblinks 
 

Saison der Metal Ligaen
Eishockeysaison 2008/09